Анаполис:

 Анаполис — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Анаполис — микрорегион в Бразилии, входит в штат Гояс.